Кшиштоф Лиевский (; род. 7 июля 1983, Острув-Велькопольски) — польский гандболист; тренер. Известен по выступлениям за клуб «Виве Кельце» и сборную Польши.

Карьера

Клубная 
Кшиштоф Лиевский начинал профессиональную карьеру в польском клубе «Острувия». В 2002 году перешёл в клуб «Шлёнск». В 2005 году перешёл в «Гамбург». В 2011 году помог клубу выиграть первый титул чемпионата Германии. В 2011 году перешёл в «Рейн-Неккар Лёвен». В 2012 году перешёл в польский клуб «Виве Тарге Кельце», выиграл чемпионат Польши 4 раза и выиграл в 2016 году лигу чемпионов ЕГФ.

Сборная 
Кшиштоф Лиевский выступал за сборную Польши в 2003—2017 годах, сыграл 157 матчей и забил 370 голов.

Достижения 
 Чемпион Европы среди молодёжи (2002).
 Серебряный (2007) и бронзовый (2009, 2015) призёр чемпионатов мира.
 Чемпионат Германии (2010/11).
 2-кратный обладатель Кубка Германии (2005/06, 2009/10).
 3-кратный обладатель Суперкубка Германии (2006, 2009, 2010).
 Обладатель Кубка кубков (2006/07).
 8-кратный чемпион Польши (2012/13—2019/20).
 7-кратный обладатель Кубка Польши (2012/13—2018/19).
 Победитель Лиги чемпионов (2015/16), бронзовый призёр Лиги чемпионов (2012/13, 2014/15).

Статистика

Государственные награды 
 Золотой Крест Заслуги (5 февраля 2007) — за выдающиеся спортивные достижения.
 Кавалерский крест ордена Возрождения Польши (12 февраля 2015) — за выдающиеся спортивные достижения и продвижение Польши в мире.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Eurohandball
 Профиль на сайте клуба «Виве»
 Профиль на сайте ГК «Райн Лёвен»
 

Гандболисты Польши
Игроки сборной Польши по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Германии по гандболу
Чемпионы Польши по гандболу
Чемпионы Европы по гандболу среди молодёжи
Игроки ГК «Шлёнск»
Игроки ГК «Гамбург»
Игроки ГК «Райн-Неккар Лёвен»
Игроки ГК «Виве»
Гандбольные тренеры Польши